Цянь (; , кон; , кен) — триграмма, один из восьми знаков, которые используются в традиционном китайском гадании. На письме передается как .

Образована тремя сплошными черточками яо, символизирующих светлую энергию ян.

Используется как составляющая гексаграмм цянь в шестидесяти четырёх знаках.

Символизирует Небо, энергичность, лошадь, голову, отца, монарха. Ассоциируется с северным западом.

В сочетании с китайским календарем выступает соответствует 甲. В системе пяти первоэлементов олицетворяет дерево, а в системе пяти сторон света — север.

Литература 
 

Книга Перемен